Cunningham kan syfta på:

 Cunningham – ett efternamn samt personer med namnet
 Cunningham (bil) – sportvagnstillverkning mellan 1951 och 1955
 Cunningham (klan) – en skotsk klan
 Cunningham (segling) – en trimmöjlighet på bermudariggade segelbåtar
 Cunningham, Kansas – en ort i Kingman County